Мейды-Юган:

 Мейды-Юган (река) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Мейды-Юган (приток Шеркальской) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.